L'Oracle de Delphes, film muet de Georges Méliès, sorti en 1903 ;
 L'Oracle de Delphes (), nouvelle policière d'Agatha Christie de 1933 mettant en scène le personnage de Parker Pyne.

Voir aussi